Cet article présente le guide des épisodes des épisodes spéciaux de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Titre français inconnue (Survivorman's Top Ten)

Épisode 2 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - Fire)

Épisode 3 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - Shelters)

Épisode 4 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - Water)

Épisode 5 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - Food)

Épisode 6 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - McGyverisms)

Épisode 7 : Titre français inconnue (Survivorman’s Secrets of Survival - Dangers)

Épisode 8 : Titre français inconnue (Survivorman's Lost Pilots - Summer)

Épisode 9 : Titre français inconnue (Survivorman's Lost Pilots - Winter)

Références 

Émission de téléréalité d'aventure